Don Valley est un toponyme pouvant faire référence à :

Australie
 Don Valley, ville de banlieue près de Melbourne

Canada
 La vallée de la rivière Don dans la ville de Toronto et la région de York en Ontario a donné son nom à :
 Don Valley-Est, circonscription électorale fédérale et provinciale
 Don Valley-Ouest, circonscription électorale fédérale et provinciale
 Don Valley Parkway, autoroute de la région métropolitaine de Toronto
 Don Valley, ancienne circonscription fédérale ontarienne (1966-1976)
 Don Valley-Nord, ancienne circonscription fédérale ontarienne (1987-1996)

Angleterre
 Don Valley, circonscription du parlement du Royaume-Uni
 Lower Don Valley, quartier industriel de la ville de Sheffield
 Don Valley Stadium, stade d'athlétisme situé à Sheffield

Russie

 Don Valley, la vallée du Don en Russie qui suit le fleuve du Don

Homonymie
Homonymie de toponyme